

Великодворське сільське поселення — сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Великодворське сільське поселення — сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область